Бен Барнс:
 Барнс, Бен (род. 1981) — британский актёр.
 Барнс, Бен (политик) (род. 1938) — американский политик и бизнесмен, 36-й вице-губернатор Техаса.